La paroisse Saint-Pierre Saint-Paul du Val d'Oise est une circonscription administrative de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 18 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La paroisse Saint-Pierre Saint-Paul du Val d'Oise est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Saint-Quentin du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Ribemont. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 
 
 Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul du Val d'Oise sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Saint Pierre Saint Paul du Val d'Oise